Hiszpańska Formuła 3 Sezon 2004  – czwarty sezon od utworzenia Euroformula Open Championship. Rozpoczął się 25 kwietnia na torze Circuito de Albacete, a zakończył 14 listopada na Catalunyi. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Hiszpan Borja García, a wśród zespołów – hiszpańska ekipa Racing Engineering.

Lista startowa 

† Od drugiej rundy, CLM Motorsport wycofał się i został zastąpiony przez Meycom Sport.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja zespołów

Trofeum Hiszpanii Formuły 3

Linki zewnętrzne 
 

2004 w sportach motorowych
Sezony Euroformula Open Championship